Макдональд Эндрю:
 Макдональд, Эндрю Арчибальд (1829—1912) — канадский политик.
 Макдональд, Эндрю (1933—2002) — псевдоним американского неонациста Уильяма Лютера Пирса.
 Макдональд, Эндрю (род. 1966) — кинопродюсер.
 Макдональд, Энди (род. 1977) — профессиональный канадский хоккеист.
 Макдональд, Эндрю (род. 1986) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.